Der Toyota C-HR ist ein Crossover-SUV des japanischen Automobilherstellers Toyota.

Geschichte 
Während des Pariser Autosalons 2014 wurde das Fahrzeug erstmals als Designstudie Toyota C-HR Concept präsentiert. Auf der IAA 2015 in Frankfurt am Main wurde eine überarbeitete Version vorgestellt, ehe auf dem Genfer Auto-Salon 2016 eine seriennahe Variante stand. Seit Ende September 2016 ist das Fahrzeug konfigurierbar, seit Januar 2017 wird es in Deutschland ausgeliefert. Zum Modelljahr 2020 wurde der C-HR überarbeitet.

Für den europäischen Markt wird der C-HR im türkischen Adapazarı gebaut.

In China wird das SUV sowohl von FAW-Toyota als auch von GAC-Toyota verkauft. Das bei FAW gebaute Fahrzeug wird als Toyota Izoa vertrieben, das bei GAC gebaute Fahrzeug als Toyota C-HR. Beide Modelle sind in China seit Juli 2018 erhältlich.

Auf der Shanghai Auto Show im April 2019 präsentierte Toyota sowohl den C-HR als auch den Izoa mit Elektroantrieb. Im April 2020 kamen sie in China in den Handel.

Die sportlicher ausgestattete GR Sport-Variante präsentierte Toyota im November 2020.

Modellbeschreibung 
Das Modell basiert auf der TNGA-Plattform von Toyota. Die Bezeichnung C-HR steht für Coupé High Rider. Mit dem Toyota Verso und dem Toyota Corolla läuft der C-HR seit Oktober 2016 im türkischen Werk Toyota Motor Manufacturing Turkey vom Band. Neben einem 1,2-Liter großen Ottomotor mit  kam der C-HR zum Marktstart mit dem aus dem Toyota Prius bekannten,  starken Benzin/Elektro-Hybridantrieb auf den Markt. Zur Markteinführung war das Fahrzeug mit dem 1,2-Liter großen Ottomotor ab 21.990 Euro erhältlich, der Hybridantrieb kostete ab 27.390 Euro. Ab 2020 ist auch ein  starker Zweiliter-Hybridantrieb, der auch im Corolla E210 zum Einsatz kommt, erhältlich.

Der C-HR wird in folgenden Ausstattungsvarianten zu Preisen angeboten:

 Flow: Grundausstattung
 Business-Edition: zusätzlich zu Flow u. a. weitere Assistenzsysteme, Sitzheizung, elektrische Lendenwirbelstütze
 Team Deutschland: u. a. Parksensoren und -einparkhilfe, Privacy-Glas, Toter-Winkel-Warner
 Style Selection: zusätzlich zu Team Deutschland u. a. 18" Leichtmetallfelgen, Alcantara-Teillederausstattung, Navigationssystem "Touch & Go plus"
 Lounge: zusätzlich zu Team Deutschland u. a. 18" Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Klimaautomatik, JBL-Soundsystem
 Orange Edition: zusätzlich zu Lounge u. a. mit schwarzen 18" Leichtmetallfelgen, Orange-Lackierung mit schwarzem Dach, Lederausstattung

Ursprünglich war geplant, das Modell über Toyotas Marke Scion nur in Nordamerika zu vertreiben. Mit der Entscheidung, diese Marke einzustellen, wurde beschlossen, den C-HR direkt über die Muttermarke Toyota und weltweit zu vertreiben. Auf dem amerikanischen Markt wird er ausschließlich in der 2,0-Liter-Version mit 109 kW (148 PS) verkauft. Diese Motorvariante ist auch auf den asiatischen Märkten zusätzlich zum Turbomotor (1,2 Liter) und dem Hybridantrieb (1,8 Liter) erhältlich.

Bildergalerie

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 68.167 Toyota C-HR neu zugelassen worden. Mit 13.573 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell